Henselmann ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Henselmann (1890–1974), deutscher Maler
 Anne-Sophie Henselmann (* 1974), deutsche Schauspielerin, siehe Anne-Sophie Briest
 Caspar Henselmann (* 1933), US-amerikanischer Bildhauer deutscher Herkunft
 Fidelius Henselmann (1857–1931), deutscher Maler
 Gustav Henselmann (1888–1964), deutscher Maler
 Hermann Henselmann (1905–1995), deutscher Architekt
 Josef Henselmann (1898–1987), deutscher Bildhauer
 Josef Alexander Henselmann (* 1963), deutscher Bildhauer und Maler
 Lothar Henselmann (1933–2021), deutscher Kardiologe  
 Willy Henselmann (1896–1973), deutscher Maler
 Xaver Henselmann (1881–1918), deutscher Architekt